Laniše (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
 Laniše (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik